A 2020–2021-es német női labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Frauen-Bundesliga) tizenkét csapat részvételével 2020. szeptember 4-től–2020. június 6-ig került megrendezésre.

A Bayern München gárdája negyedik alkalommal végzett a táblázat élén.

A bajnokság csapatai

Csapatváltozások 

 
A többszörös bajnok és kupagyőztes 1. FFC Frankfurt egyesült a helyi Eintracht csapatával és a szezontól kezdődően Eintracht Frankfurt néven szerepel.

Csapatok adatai

Tabella

Helyezések fordulónként 
 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Statisztikák 

{|
|-
| valign="top" |
 
Összesített góllövőlista
| valign="top" |
 
Öngólosok
| valign="top" |
 
Kapott gól nélküli mérkőzések

|}

Jegyzetek

Források 
 DFB
 

 

Német 1
Német 1
Németország női labdarúgása
2020–2021-es labdarúgó-bajnokságok